У цій статті подано список найвідоміших дев'ятих симфонії композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 9, op. 125
 Антон Брукнер: Симфонія № 9
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 9, Hob I:9
 Антонін Дворжак: Симфонія № 9, op. 95 «З Нового світу»
 Густав Малер: Симфонія № 9
 В. А. Моцарт: Симфонія № 9, KV 73
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 9, op. 70
 Альфред Шнітке: Симфонія № 9
 Франц Шуберт: Симфонія № 9, D 944 «Велика»

Згідно з забобоном, відомим як «прокляття дев'ятої симфонії», будь-який композитор, починаючи з Бетховена, який написав 9-ту симфонію, вмирає незабаром після цього.

9